{{Футбольний турнір
| Назва                 = Африканські ігри
| Зображення            = Football pictogram.svg
| Засновано             = 1965
| Реорганізовано        = 
| Скасовано             = 
| Регіон                = Африка
| Конфедерація          = КАФ
| Кількість команд      = 16
| Поточний чемпіон      = 
| Найбільше перемог     = {{nowrap|''Ж:  }}
| Сайт                  =
| Поточний              =
}}Футбол на Африканських іграх''' () — футбольний турнір для африканських збірних, що проходить в рамках Африканських ігор.

Історія 
Чоловічий футбольний турнір став проводитись з перших Всеафриканських ігор 1965 року. Жіночий футбольний турнір був включений до програми з ігор 2003 року.
 
З 1991 року граничний вік для чоловічого турніру став 23 роки, так само, як і у футбольних змаганнях на літніх Олімпійських іграх.

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Загальний

Чоловіки

Жінки

Посилання 
Статистика турніру на rsssf.com 

КАФ
Міжнародні футбольні змагання в Африці
Футбол на мультиспортивних змаганнях